Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер (; , Сент-Луис, штат Миссури, США — , Арлингтон, штат Массачусетс, США), известный в научной и ИТ-среде как J.C.R. или «Лик» («Lick») — американский учёный. Ранние работы были посвящены психоакустике, последующие работы — сфере информационных технологий.  Один из создателей сети ARPANET, прототипа Интернета.

Член Национальной академии наук США (1969).

Биография

Ранние годы и учеба 
Родился в 1915 году в Сент-Луисе, в семье баптистского священника. В свои юные годы он занимался авиамоделизмом и с юношеских лет любил чинить и модифицировать автомобили.

Учился в университете Вашингтона, где в 1937 году получил степень бакалавра, затем магистерскую степень по психологии. В1942 году в Рочестерском Университете он защитил докторскую диссертацию по психоакустике на тему  "Электрическое исследование частотной локализации в слуховой коре кошки".

Работа в Гарвардской лаборатории психоакустики 
С 1943 года работал в лаборатории при Гарвардском университете. 

Среди прочих экспериментов он ставил опыты с бомбардировщиками B-17 и B-24 в годы Второй Мировой войны. Его задачей было выяснить, как влияла речь, шумы и другие источники помех на радиоприемники на разных высотах.

В той же лаборатории проходили работы по созданию и тестированию новых конструкций Тише-Фона.

Кульминацией работы Джозефа Ликлайдера на этом посту считается его научная работа "Дуплексная теория восприятия тона", написанная в 1951 году. Этот труд часто цитируется в работах по психоакустике.

Работа в Массачусетском Технологическом Институте 
В 1950 году перешёл работать в Массачусетский технологический институт, где заинтересовался компьютерными технологиями. Высказал идею о необходимости создания компьютеров, работающих в режиме реального времени. Углублял свои познания о компьютерах в BBN. В 1958—1959 годы был президентом Американского акустического общества. В 1962—1964 годы работал в ARPA, заложил основы ARPANET. Высказал идею необходимости создания объединения компьютеров в сеть со свободным доступом любого человека из любого места мира к её ресурсам. Ликлайдера называют духовным отцом всемирной сети, человеком, посеявшим семена Интернета.

Вклад Ликлайдера в возникновение Интернета огромен, он состоит из идей и принципов, а не из изобретений и технологий. Ликлайдер предвидел необходимость объединения в сеть компьютеров, имеющих простые пользовательские интерфейсы. Его идеи предвосхитили компьютерную графику, интерфейсы, работающие по принципу указания и выбора (point-and-click), цифровые библиотеки, электронную коммерцию (e-commerce), дистанционное банковское обслуживание (online banking), а также программное обеспечение, размещаемое в сети. В США его считают «Джонни Эпплсидом программирования».

Примечания 

Учёные в области информатики США
Кибернетики США
Исследователи искусственного интеллекта
Психологи США
Выпускники Рочестерского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Члены Национальной академии наук США
Умершие от астмы
Зал славы Интернета
Президенты Американского акустического общества